Chenghua bezeichnet:

Chenghua (Ming-Kaiser)
den Stadtbezirk Chenghua von Chengdu, Sichuan, Volksrepublik China, siehe Chenghua (Chengdu)